Ропотово може бити:
 Ропотово (Долнени), насеље у општини Долнени, Северна Македонија
 , насељено место руралног типа са административним статусом села () у Вологодској области, Русија
 , насељено место руралног типа са административним статусом села () у Ивановској области, Русија

или:
 Велико Ропотово, насеље у општини Косовска Каменица, Косово и Метохија, Србија
 Мало Ропотово, насеље у општини Косовска Каменица, Косово и Метохија, Србија